Григо́рий Давиде́нко:
 Давиденко, Григорий Иванович (1921—1945) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Давиденко, Григорий Митрофанович (1916—1993) — мичман, Герой Советского Союза.